Mužská dvouhra Rakuten Japan Open Tennis Championships 2019 probíhala na přelomu září a října 2019. Do singlové soutěže tokijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Ariake Coliseum nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl čtvrtý tenista světa Daniil Medveděv, jenž do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, jenž ve finále zdolal australského kvalifikanta Johna Millmana po setech 6–3 a 6–2. Aktivní poměr vzájemných duelů vůči Australanovi navýšil na 3–0. Při své debutové účasti v Tokiu tak Djoković neztratil ani jednu sadu. V probíhající sezóně si po triumfech na Australian Open, Wimbledonu a v Madridu připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý šestý singlový titul na okruhu ATP Tour v jubilejním stém desátém finále.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2019
ATP Tour 2019